Motivation:

 «Motivation» — песня Normani.
 «Motivation» — песня Sum 41.
 «Motivation» — песня Келли Роуленд при участии Лил Уэйна.
 Motivation EP — мини-альбом канадской панк-группы Sum 41.
 Motivation Radio — третий студийный альбом британского прогрессивного рок-музыканта Стива Хилледжа.